Ponferrada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ponferrada (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Ponferrada (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar